Мазаракис-Эниан () — греческая фамилия. Известные носители:

 Мазаракис-Эниан, Александрос (1874—1943) — греческий офицер, участник борьбы за Македонию, генерал-лейтенант.
 Мазаракис-Эниан, Константинос (1869—1949) — греческий офицер, участник борьбы за Македонию, участник Балканских и Первой мировой войн, генерал-лейтенант, писатель -историк.